STP – bardziej znana nazwa narkotyku halucynogennego DOM
 skrętka ekranowana (Shielded Twisted Pair) – 4 × para skręcona, ekranowane; kabel używany w sieciach komputerowych i w telekomunikacji
 protokół drzewa rozpinającego (Spanning-Tree Protocol) – protokół używany w sieciach komputerowych
 Stowarzyszenie Techników Polskich stowarzyszenie działające w Polsce w latach 1926–1939
 Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii – stowarzyszenie działające od 1940 roku w Wielkiej Brytanii
 Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich
 Stone Temple Pilots – amerykański zespół grunge'owy
 Stacja Techniczno-Postojowa Kabaty (STP Kabaty) – stacja postojowa warszawskiego metra
 STP – polski raper z Katowic, rysownik, wokalista
 STP – program Study Tours to Poland
 STP – amerykańskie przedsiębiorstwo z branży motoryzacyjnej